SCRA peut faire référence à :
 Skating Club de la région audomaroise,
 SC Rheindorf Altach.